A bomba Mark 20 foi a sucessora planejada do Mark 13 incorporando algumas melhorias no seu desenho. A investigação foi interrompida ao mesmo tempo que a do Mark 13 em 1953.

A Mark 20 tinha o mesmo tamanho que a Mark 13, mas pesava apenas 6 400 libras.

Ver também 
 Lista de armas nucleares
 Mark 6
 Mark 13
 Mark 18
 Ivy King
 Ivy Mike

Bombas nucleares dos Estados Unidos